— японская кёрлингистка. Играла на позиции третьего в национальной женской сборной Японии.

Она участвовала в зимних Олимпийских играх ,  и .

Достижения 
 : золото (, , ), серебро (), бронза (, ).
 : золото (1999, 2001, 2004, 2006, ), серебро (1997, 1998, 2000, 2005, 2010, 2013, 2014, ), бронза (2002, 2003, , ).
 : серебро (, ).

Команда 
Олимпийские игры 2006 года в Турине
 Скип: Аюми Онодэра
 Вторая: Мари Мотохаси
 Ведущая: Моэ Мэгуро
 Запасная: Сакурако Тэрада

Олимпийские игры 2014 года в Сочи
 Скип: Аюми Огасавара
 Вторая: Кахо Онодэра
 Ведущая: Тинами Ёсида
 Запасная: Митико Томабэти

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Японии по кёрлингу